Boștină se poate referi la:

 Boștină, ceea ce rămâne din fagure după ce s-a scos mierea. Boștina este materia primă din care se obține, prin topire și presare (tescuire), ceara de albine.
 Tescovină - resturile rămase după presarea fructelor, în special struguri

Nume de familie 
 Gabriel Boștină (n. 1977), fotbalist român
 Valentina Boștină (1940 - 1992), sculptoriță

Companii 
 Boștină și Asociații, o companie de avocatură și asistență juridică din România

Nume de familie românești